Анальный эротизм в психоанализе — чувственное удовольствие от стимуляции ануса. Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, предположил, что для анальной стадии психосексуального развития ребёнка характерно преобладание анального эротизма.

Сексология 
Английское руководство по сексу «Радость секса» рассказывает об эрогенной чувствительности ануса и его роли в сексуальном удовольствии.  Его автор, Алекс Комфорт, заявил, что анальный секс зачастую практикуется в гетеросексуальных гомосексуальных отношениях (о чём писал Фрейд). Комфорт также подчеркивает важность (во французской традиции) анальной мастурбации или фингеринга перед достижением оргазма.

Развитие 
В 1973 году психоаналитик Д. Уинникотт говорил об «огромном удовольствии, которое возникает при совершении движения именно тогда, когда приходит импульс … ещё одна маленькая оргия, которая обогащает жизнь младенца».

Фрейд в своей статье «Характер и анальный эротизм» 1908 года утверждал, что анальный эротизм посредством формирования реакций и сублимации может в более позднем возрасте превратиться в такие черты характера, как упрямство, организованность и подлость. В 1974 году психоаналитик Шандор Ференци развил его теорию, он предположил сублимацию анального эротизма в эстетические переживания, такие как живопись и скульптура, а также в интерес к деньгам. В 1946 году психоаналитик Отто Фенихель связал анальный эротизм с чувством отвращения, с мазохизмом и порнографией.

Психоаналитик Юлия Кристева впоследствии изучит анальный эротизм в связи с её концепцией абъекции.

См. также 
 Фистинг
 Анальный секс
 Анилингус
 Анальная пробка
 Копрофилия
 Фиггинг
 Клизмофилия
 Пеггинг
 Аннулирование

Примечания

Литература 
 Susan Isaacs, 'Penis-Feces-Child', International Journal of Psychoanalysis VIII (1927)
 Jack Morin, Anal Pleasure and Health: A Guide for Men, Women and Couples, 4th edition, San Francisco, Down There Press, 2010, ISBN 0-940208-37-7

Ссылки 
 

 
Сексология
Сексуальность человека
Зигмунд Фрейд
Психоанализ